Nonvianuk steht für:
 Nonvianuk River, einen Fluss in Alaska
 Nonvianuk Lake, einen See in Alaska